Рабаде ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Луго. Занимает площадь 5,2 км². Население — 1723 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 13 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página oficial

Муниципалитеты Луго